Ženská čtyřhra Connecticut Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do deblové soutěže connecticutského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár 32letých plzeňských rodaček složený z Andrey Sestini Hlaváčkové a Barbory Strýcové, které ve finále zdolaly tchajwansko-německou dvojici Sie Su-wej a Laura Siegemundová, když Němka ke startu využila žebříčkovou ochranu. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly první společnou trofej z desátého turnaje, do něhož v roce 2018 nastoupily jako pár. Sestini Hlaváčková vybojovala dvacátý sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Strýcovou to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Demi Schuursová /  Katarina Srebotniková (1. kolo, skreč)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2018
WTA Tour 2018